Winroth är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Winroth (1852–1914), jurist
 Anders Winroth (född 1965), historiker
 Anna-Sofia Winroth (född 1968), kriminalförfattare
 Ernst August Winroth (1839–1924), militär
 Folke Winroth (1915–1993), företagsledare
 Gerhard Winroth (1879–1966), militär och gymnastikledare
 Hugo Winroth (1849–1936), ämbetsman
 Jacob Winroth (1765–1845), ämbetsman
 Knut Winroth (1887–1979), militär
 Mats Winroth (född 1956), teknikforskare
 Niklas Winroth (född 1990), innebandyspelare

Svenska efternamn